Masrasector (Масрасектор — „египатски резач”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара из изумрле потпородице Teratodontinae унутар изумрле породице Teratodontidae, који је у периоду од касног еоцена до раног олигоцена настањивао подручје Африке и Азије.

Етимологија назива

Понашање и палеоекологија 
Врста из парафилетског рода Masrasector су биле копнени сваштоједи који је у прошлости Африке и Азије настањивали плавне равнице и копнене екосистеме.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Masrasector.

Временска распрострањенст парафилетског рода Masrasector унутар породице Teratodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Teratodontidae

Референце

Спољашње везе 

 Live Science - "Extinct Toothy Carnivore Named After Egyptian God of the Underworld"
 CBC - "Fossil find reveals skunk-sized predator roamed Egypt 34 million years ago"
 New Atlas - "Meet the skunk-sized predator that topped the food chain 34 million years ago"

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Африке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара